Johann von der Hauben ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg von der Hauben (1657–1717), deutscher Feldmarschalleutnant
 Johann Lothar von der Hauben (1655–1723), deutscher Dom- und Stiftsherr